The Lure of the City –  cortometraggio del 1910 diretto da Tom Ricketts
The Lure of the City – cortometraggio del 1911 diretto da Ashley Miller
The Lure of the City – cortometraggio del 1913 diretto da Oscar Apfel